Rue du Roi-Albert est un odonyme désignent notamment :
 une rue à Metz ;
 une rue à Nantes ;
 une rue à Villeneuve-Saint-Georges.